Червоне і чорне — роман, написаний Стендалем у 1830 році. Іноді його ще називають хронікою XIX ст.
 Червоне і чорне — французький художній фільм режисера Клода Отан-Лара 1954 року.
 Червоне і чорне — радянський п'ятисерійний телевізійний художній фільм 1976 року.
 Червоне і чорне — хорватський телевізійний фільм 1985 року.
 Червоне і чорне — французький телефільм режисера Жана-Даніеля Верхака 1997 року.
 Червоне і чорне — 14-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».